Lărguța ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Lărguța (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 in der Republik Moldau:
 Lărguța (Cantemir), Gemeinde im Rajon Cantemir